Адольф Маркс: Маркс, Адольф Бернхард (1795—1866) — немецкий композитор и музыкальный критик.
 Маркс, Адольф Фёдорович (1838—1904) — российский книгоиздатель и педагог, собиратель народных песен.